Nysa steht für:
 (44) Nysa, ein Asteroid
 ZSD Nysa, ein polnischer Automobilhersteller

geografische Objekte:
 Nysa, die polnischen Namen der Neiße-Flüsse, siehe Neiße
 Nysa, eine Stadt in Polen; Sitz von:
 Gmina Nysa, eine Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Nyski
 Powiat Nyski, ein Powiat in der Woiwodschaft Opole, Polen

antike geografische Objekte:
 Nysa, Beiname von Bet Sche’an, Stadt in Palästina
 Nysa (Böotien), Dorf in Böotien
 Nysa (Kappadokien), Stadt in Kappadokien
 Nysa (Pisidien), Stadt in Pisidien am Fluss Xanthos
 Nysa (Thrakien), Stadt in Thrakien
 Nysa am Mäander, Stadt in Kleinasien

in der griechischen Mythologie:
 Nysa (Amme), die Amme des Dionysos
 Nysa (Mythos), Ort der Geburt des Dionysos und der Entführung der Persephone

Personen:

Siehe auch:
 Nisa
 Nyssa